Conder est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Conder (1868-1909), peintre et graveur anglais
Claude Reignier Conder (1848-1910), explorateur et antiquaire britannique
 (1761-1823), homme d'affaires anglais
 (1714-1781), ministre du culte anglais

Marston Conder (né en 1955), mathématicien néo-zélandais

Toponyme

, ancien village dans le Lancashire
, rivière du Lancashire

Conder, banlieue de Canberra dans Territoire de la capitale australienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme